Соревнования по суперкомбинации в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2010 должны были пройти 16 февраля, но были отложены из-за сильного снегопада и прошли 21 февраля. Температура воздуха во время скоростного спуска +1°С, во время слалома +8°С. Солнечно, снег на трассе утрамбованный.

Соревнования прошли в Уистлер Криксайд. Попытка в скоростном спуске была проведена с 9:00 до 10:45, а попытка в слаломе — с 12:15 до 13:20 по местному времени (UTC-8). В соревнованиях приняли участие 52 горнолыжника из 22 стран. 6 спортсменов не добрались до финиша в скоростном спуске, 11 сошли в слаломе, а австриец Георг Штрайтбергер не вышел на попытку в слаломе. В итоге были классифицированы 34 горнолыжника из 52 (чуть менее 2/3 от стартовавших).

В 2006 году в Турине данная дисциплина проходила в виде классической комбинации — тогда проводились 2 попытки в слаломе и 1 в скоростном спуске. Чемпионом-2006 стал американец Тед Лигети, который выступил и в Ванкувере, заняв 5-е место, несмотря на то, что показал в слаломе абсолютно лучшее время.

После скоростного спуска лидировал олимпийский чемпион Ванкувера в супергиганте норвежец Аксель Лунд Свиндаль, вторым неожиданно шёл 20-летний итальянец Доминик Парис, а третьим был чемпион мира 2009 года в гигантском слаломе швейцарец Карло Янка. В итоге ни один из них не сумел выиграть медаль: Карло Янка показал в слаломе 12-й чистый результат и занял итоговое 4-е место, уступив бронзовому призёру 0,22 с. Парис, не являясь специалистом в слаломе, сделал на трассе ряд грубых ошибок, показал в слаломе 29-й результат и откатился на итоговое 13-е место. Свиндаль после второй временной отсечки хотя и уступал Миллеру, но претендовал на место в тройке призёров, но затем ошибся, пропустил одни из ворот и сошёл с трассы. Также не сумели финишировать в слаломе шедшие на 4-м и 5-м местах после скоростного спуска Дидье Дефаго и Ханс Ульссон.

Только 3 призёра сумели войти в 10-ку лучших по чистому времени и в скоростном спуске, и в слаломе. Все 3 лучших результата в слаломе показали американцы: Лигети, Уилл Брэнденбург и Боде Миллер.

Американец Боде Миллер, который до этого на Олимпийских играх завоевал два серебра в 2002 году в Солт-Лейк-Сити и серебро и бронзу в Ванкувере, впервые стал олимпийским чемпионом. Кроме того, он стал первым американцем, выигравшим за карьеру 5 медалей в горнолыжном спорте. В Ванкувере американцы выиграли медали в 6-й горнолыжной дисциплине подряд с начала Игр (2 золота, 3 серебра и 3 бронзы). 4 года назад на Олимпиаде в Турине в комбинации Миллер лидировал после скоростного спуска, но сошёл в первой попытке слалома.

Хорват Ивица Костелич, как и 4 года назад в Турине, стал вторым, уступив Боде Миллеру. Вновь в 10-ке лучших, как и Турине, оказались чех Ондржей Банк и норвежец Хьетиль Янсруд.

Бронзовый призёр швейцарец Сильван Цурбригген — троюродный брат швейцарского горнолыжника олимпийского чемпиона 1988 года в скоростном спуске Пирмина Цурбриггена.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Миллер: «Чувства феноменальные» — eurosport.ru, 22 февраля 2010
 Официальный протокол мужской суперкомбинации на Олимпиаде-2010